Coggiola – comune italiano del Piemonte
 Carrozzeria Coggiola – carrozzeria automobilistica e aeronautica italiana
 Franco Coggiola – etnomusicologo e archivista italiano
 Domenico Coggiola – politico italiano